San Cirilo puede referirse a:

Cirilo (827–869), misionero de Tesalónica que, junto con su hermano Metodio, predicó en Crimea y en la Gran Moravia.
Cirilo de Jerusalén (315–386), obispo griego.
Cirilo de Alejandría (Alejandría, c. 370 – ibídem, 444), eclesiástico romano natural de Egipto y Patriarca de Alejandría.
Cirilo de Turau (1130–1182), obispo bielorruso.